L'édition 2000 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Marat Safin remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Kevin Ullyett celle de double.

Lauréats 
Marat Safin remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Dominik Hrbatý. Il s'agit de son  cette saison et le  en intérieur en carrière.

En double, Daniel Nestor et Kevin Ullyett remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Thomas Shimada et Myles Wakefield. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2003